Ammons est un patronyme porté notamment par :

 Albert Ammons (1907-1949), pianiste américain de boogie-woogie ;
 Archie Randolph Ammons (1926-2001), poète américain ;
 Donalda Ammons (1953-), professeur émérite de l'Université Gallaudet et ancienne présidente du Comité international des sports des Sourds ;
 Gene Ammons (1925-1974), saxophoniste ténor américain.